Alberto Bettiol (1993) – ciclista su strada italiano
Francesco Giorgio Bettiol (1897-1979) – politico e antifascista italiano
Giuseppe Bettiol (1907-1982) – giurista, politico e accademico italiano
Grégory Bettiol (1986) – calciatore francese
Salvatore Bettiol (1961) – ex maratoneta italiano